Eero-Ville Arkiomaa (né le  à Rauma en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Tero Arkiomaa.

Biographie 
Formé au Nikkarit, Arkiomaa joue ses saisons juniors avec le Hämeenlinnan Pallokerho, où il fait ses débuts en Liiga durant les quarts de finale de la saison 2013-2014 contre le Kärpät Oulu après avoir passé une partie de la saison en prêt au SaPKo Savonlinna. En 2015, il est échangé aux Blues Espoo en échange de Eero Somervuori. En 2016, il passe au Heinolan Peliitat. Le , il signe un contrat d'un an avec l'Esbjerg Energy, club de la Metal Ligaen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=2|2008-2009 ||Hämeenlinnan Pallokerho U16 ||Jr. C SM-sarja Q ||8 ||2 ||7 ||9 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Hämeenlinnan Pallokerho U16 || Jr. C SM-sarja || 26|| 11|| 10|| 21|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|rowspan=2|2009-2010 ||Hämeenlinnan Pallokerho U17 ||Jr. B2 SM-sarja ||19 ||16 ||22 ||38 ||38 ||3 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2010-2011 ||Hämeenlinnan Pallokerho U18 ||Jr. B SM-sarja Q ||9 ||3 ||7 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Hämeenlinnan Pallokerho U18 ||Jr. B SM-sarja ||21 ||4 ||13 ||17 ||29 ||3 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|Hämeenlinnan Pallokerho U20 ||Jr. A SM-liiga ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Hämeenlinnan Pallokerho U20 ||Jr. A SM-liiga ||48 ||14 ||17 ||31 ||10 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 ||Hämeenlinnan Pallokerho U20 ||Jr. A SM-liiga ||46 ||20 ||30 ||50 ||57 ||9 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
|rowspan=3|2013-2014 ||Hämeenlinnan Pallokerho U20 ||Jr. A SM-liiga ||6 ||4 ||3 ||7 ||2 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|SaPKo Savonlinna ||Mestis ||34 ||6 ||9 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2014-2015 ||Hämeenlinnan Pallokerho ||Liiga ||42 ||2 ||4 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Heinolan Peliitat ||Mestis ||4 ||0 ||1 ||1 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2015-2016 ||Hämeenlinnan Pallokerho ||Liiga ||16 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Blues Espoo ||Liiga ||25 ||5 ||4 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017||Heinolan Peliitat ||Mestis || 47 || 18 || 21 || 39 || 59 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2017-2018||TuTo Hockey ||Mestis || 34||8||17||25||24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018||EHC Lustenau || AlpsHL || 7||6||7||13||8||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019||Esbjerg fB Ishockey || Metal Ligaen || 22|| 3|| 7|| 10|| 14||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019||EHC Lustenau || AlpsHL || 13|| 5|| 7|| 12|| 8||12|| 5|| 4|| 9|| 4 
|-
|2019-2020|| SC Riessersee || Oberliga || 46 || 22|| 57|| 79|| 20||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021||SC Riessersee || Oberliga || 32 || 23 || 21 || 44 || 22 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1993
Naissance à Rauma (Finlande)
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur des Espoo Blues
Joueur du TuTo Turku
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du SC Riessersee